«Лига Дешпортиву Мусульмана де Мапуту» или сокращённо ЛДММ () — мозамбикский футбольный клуб из города Мапуто. В настоящий момент выступает в Мокамбола, сильнейшем дивизионе Мозамбика. Основан 8 ноября 1990 года. Домашние матчи проводит на стадионе «Лига Мусульмана», вмещающем 5 000 зрителей. «Лига Мусульмана» является чемпионом Мозамбика последних двух лет, и соответственно представляет страну в Лиге чемпионов КАФ. Дебют команды в Лиге чемпионов КАФ в 2011 году, сложился неудачно, она уступила уже в предварительном раунде замбийскому клубу «ЗЕСКО Юнайтед» по сумме двух матчей со счётом 2:4

Достижения 
  Чемпионат города Мапуту
  Чемпион (1): 2004
  Второй дивизион чемпионата Мозамбика (зона «Юг»):
  Чемпион (1): 2006
  Бронзовый призер (1): 2005
  Чемпионат Мозамбика:
  Чемпион (4): 2010, 2011, 2013, 2014
  Бронзовый призер (2): 2015, 2016
  Кубок Мозамбика:
  Обладатель (2): 2012, 2015
  Суперкубок Мозамбика:
  Обладатель (3): 2013, 2014, 2015
  Финалист (3): 2011, 2012, 2016

Статистика выступлений в чемпионатах Мозамбика

Участие в афрокубках

Известные игроки 
  Эдвард Садомба
  Эванс Чиквайквай
  Чиукепо Мсовоя
  Дариу Монтейру
  Дариу Хан
  Кампира

Ссылки 
 Страница клуба в социальной сети Facebook
 Профиль клуба на сайте soccerway.com
 Профиль клуба  на сайте weltfussballarchiv.com
 Профиль клуба на сайте futebol365.pt
 Профиль клуба на сайте zerozero.pt
 Профиль клуба на сайте transfermarkt.com
 Профиль клуба на сайте soccerpunter.com

Футбольные клубы Мозамбика
Футбольные клубы, основанные в 1990 году